Teloni ist der Familienname folgender Personen:

Francesco Ansaldo Teloni (1760–1846), italienischer Geistlicher und Bischof von Macerata und Tolentino
Giovanni Maria Teloni (1814–?), italienischer Ordensmann  und Autor
Giulio Cesare Teloni (1857–1943), italienischer Bibliothekar, Orientalist und Hochschullehrer